«Прогресс» — ранее существовавший российский футбольный клуб из Бийска, Алтайский край. Основан в 1966 году. Лучшее достижение в первенстве России — 13 место в 6 зоне второй лиги чемпионата России в 1992 году.

История выступлений в первенствах СССР и России 
Впервые Бийский «Прогресс» появился в большом футболе в 1966 году (Класс «Б» СССР, РСФСР, 6 зона) — проиграл 17 раз, 6 игр свел вничью и одержал 7 побед — предпоследнее, 15-ое место. В следующем году бийчане заняли последнее место (19 поражений, 4 победы, 11 ничьих). В 1968 году — 15 место, в 1969 — 16 место. В 1970 году команда поднялась на самое высокое для себя 13 место. Вернувшись через 18 лет в 1988 году (вторая лига), команда проиграла 17 раз и заняла предпоследнее, 15 место. На следующий год — 16 место из 19 команд. В 1990 году во второй низшей лиге — предпоследнее 14 место, в 1991 — последнее, 18. В 1992 году «Прогресс» проиграл почти все матчи (только 4 победы и 2 ничьи). Команда фактически была расформирована, и в конце 90-х годов полностью распущена. С осени 2002 года играет в городских чемпионатах.

Достижения 
 1-е место в зональном турнире первенства СССР, КФК, 2-зона «Сибирь» 1987
 6-кратный чемпион Алтайского края (1965, 1978, 1980, 1981, 1984, 1987)
 5-кратный 2-й призёр чемпионата края (1974,1977, 1979, 1985, 1986)
 3-й призёр чемпионата края (1972,1973, 1983)
 2-кратный обладатель кубка края (1964, 1986)
 5-кратный финалист кубка края (1974,1977,1984, 1985, 1987)
 Финалист кубка РСФСР, зона «Сибирь» ,КФК (1964)

Цвета клуба

Результаты выступлений в первенствах СССР и России

Результаты выступлений в первенствах Алтайского края

Результаты выступления в первенстве РСФСР среди КФК

Ссылки 
 История выступлений на klisf.info
 http://fcprogress.narod.ru/index.html

Футбольные клубы России
Спорт в Бийске
Спортивные клубы Алтайского края
Организации Бийска
Появились в 1966 году в СССР